John James (1673–1746) angol építész
 John James (1914–2002) brit autóversenyző
 John James (1937) olimpiai ezüstérmes brit evezős
 John James (1951) ausztrál teniszező
 John James (1956) amerikai színész